SM-liiga 2009/2010 byla 35. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Vítězem play-off se stal tým TPS Turku.

Konečná tabulka základní části

Play off

Předkolo 
 Tappara Tampere - Jokerit Helsinky 2:1 (5:3, 4:5, 4:2)
 Espoo Blues - Kärpät Oulu 1:2 (2:3, 3:2p, 1:2)

Čtvrtfinále 
 JYP Jyväskylä - Kärpät Oulu 4:3 (2:1, 0:3, 2:0, 2:1p, 3:4p, 2:3p, 2:0)
 KalPa - Tappara Tampere 4:2 (4:1, 2:4, 3:2p, 2:3, 4:3p, 2:1p)
 Lukko Rauma - TPS Turku 0:4 (2:4, 0:5, 0:1, 2:4)
 IFK Helsinky - Hämeenlinnan Pallokerho 2:4 (3:4p, 3:1, 7:0, 3:4p, 2:3, 1:2)

Semifinále 
 JYP Jyväskylä - TPS Turku 2:4 (4:2, 1:2, 4:0, 3:4p, 1:2, 1:6)
 KalPa - Hämeenlinnan Pallokerho 2:4 (2:3, 4:0, 4:1, 2:3p, 2:3p, 3:4)

O 3. místo 
 JYP Jyväskylä - KalPa 4:0 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 TPS Turku - Hämeenlinnan Pallokerho  4:1 (4:2, 3:1, 2:1p, 1:2, 6:2)

Baráž 
 Ilves Tampere (poslední ze SM-liigy) - Jokipojat Joensuu (vítěz Mestisu) 4:1 (3:1, 5:4, 4:1, 1:2, 4:2)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 2009
Lední hokej v roce 2010
Sport ve Finsku v roce 2009
Sport ve Finsku v roce 2010